Pujade est le patronyme de :
 Claude Pujade-Renaud, écrivaine française
 Paul Pujade, (1854-1927), fut un homme politique français.
 Robert Pujade, critique photographique français